Jerry Trainor (né en 1977), acteur américain ;
 Mary Ellen Trainor (1952-2015), actrice américaine ;
 Meghan Trainor (née en 1993), auteur-compositeur-interprète américaine.